For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones) — саундтрек-альбом к 8 сезону телесериала «Игра престолов», выпущенный лейблом Columbia Records 26 апреля 2019 года. В альбоме представлены совместный сингл SZA, The Weeknd и Трэвиса Скотта «», который был выпущен 18 апреля 2019 года, а также два промосингла «Kingdom of One» Марен Моррис и «Nightshade» The Lumineers, которые были выпущены одновременно 12 апреля 2019 года.

Отзывы 

Стивен Томас Эрлевайн из Allmusic оценил альбом 2.5 из 5 звезд.

Список композиций

Чарты

См. также 
 Игра престолов (саундтрек)

Примечания 

Сборники 2019 года
Саундтреки 2019 года
Сборники Columbia Records
Игра престолов